Алексей Бардин:
 Бардин, Алексей Валериевич (род. 1973) — украинский и российский автор-исполнитель песен.
 Бардин, Алексей Иванович (1898—1920) — дважды краснознамёнец.